Ubu může označovat:
 unbiunium – hypotetický chemický prvek
 Král Ubu – hra Alfreda Jarryho
 Ubu Productions – televizní společnost v USA
 Ubu (Nepál) – obec v Nepálu